Bau o BAU puede referirse a:
 la diosa acadia Bau;
 el futbolista español Gabriel Bau (1892-1944);
 el centro universitario de diseño BAU, adscrito a la Universidad de Vic; 
 Business as usual (B.A.U.), modelo económico y productivo predominante en la actualidad.